Une lampe est un objet technique destiné à produire de la lumière. L'objet sert à éclairer ou à signaler quelque chose. Lampe peut faire référence à :

Lampes électriques

Luminaires 
 lampe électrique, portative, dite aussi lampe de poche.
 lampe à arc, lampe qui utilise un arc électrique.
 lampe à décharge, lampe qui utilise un gaz ou une vapeur métallique sous pression.
 lampe néon, lampe à décharge à base de gaz néon.
 lampe fluorescente, lampe à décharge à basse pression, version compacte du tube fluorescent.
 lampe à vapeur de sodium, lampe à décharge à base de sodium.
 lampe à décharge luminescente sous haute pression, variétés de lampes sous haute pression
 lampe aux halogénures métalliques, lampe à arc et à décharge.
 lampe à incandescence, lampe qui utilise un filament porté à haute température.
 lampe à incandescence halogène, lampe qui utilise un filament baignant dans un gaz halogéné.
 lampe à induction, lampe qui utilise un rayonnement électromagnétique pour produire de la lumière.
 lampe à diode électroluminescente, lampe à base de LED.
 lampe torche, portative et cylindrique.
 lampe à rayons ultraviolets, ampoule fluorescente qui émet des rayons ultraviolets, utilisée pour la stérilisation ou dans les solariums.
 lampe de chevet, lampe située sur la table de nuit d'une chambre à coucher.

Design 
 lampe Anglepoise, luminaire sur bras articulé conçu en 1933 par George Carwardine.
 lampe Arco (en anglais Arco Floor Lamp), luminaire suspendu à une tige arrondie partant d'un socle en marbre, dessiné Achille Castiglioni.
 lampe Atollo, création de Vico Magistretti (1977).
 lampe Bourgie, lampe en polycarbonate s'inspirant du style Baroque créée par Ferruccio Laviani (2004).
 lampe Costanza, lampe contemporaine aux lignes épurées de Paolo Rizzato (1986).
 lampe Lucellino, luminaire en forme d'ampoule d'Ingo Maurer (1992).
 lampe Pipistrello, création du designer Gae Aulenti qui s'inspire de la chauve-souris (1965).
 lampe Tizio, lampe issue du design industriel créée par Richard Sapper (1972).
 lampe Zettel, lustre élaboré comme un mobile par Ingo Maurer (1997).

Décoration 
 lampe à plasma ou boule à plasma, lampe décorative à la mode dans les années 1980.
 lampe colorée, lampe d'ambiance permettant de modifier la coloration d'une pièce.
 lampe à lave ou Astro Light, lampe décorative dans laquelle évoluent des boules colorées de cire fondue.

Instruments 
 lampe inactinique, lampe qui n'a pas d'effet photochimique, utilisée pour le développement photographique.
 lampe germicide, lampe à ultraviolets produisant de l’ozone tuant des germes pathogènes.
 lampe de Wood, lampe à ultraviolets utilisée en dermatologie.
 lampe flash ou Lumière intense pulsée, technique de médecine esthétique (photo-dépigmentation, photo-réjuvénation ou épilation laser).
 lampe à souder, outil portatif produisant une flamme continue, pour le soudage et le brasage.
 lampe Aldis ou lampe à signaux, projecteur spécialement conçu pour transmettre des signaux lumineux, généralement codés en morse.
 lampe à fente ou biomicroscope, utilisée en ophtalmologie pour inspecter l'œil.
 lampe témoin, lumière utilisée comme signal dans tout appareil ou outil.

Lampes à combustible 
 lampe à huile, lampe dont le combustible est de la graisse animale, de l'huile végétale, de l'huile de baleine.
 lampe à pétrole, lampe à pétrole lampant (distillat de pétrole).
 bec de gaz, lampe à gaz d'éclairage (gaz de houille).
 lampe à essence, lampe fonctionnant à l’essence minérale pour l’éclairage domestique.
 lampe Pigeon : lampe à essence comportant des éléments de sécurité inventée par Charles Pigeon.
 lampe à acétylène ou lampe à carbure, qui produit une flamme de combustion du gaz acétylène résultant de la réaction de l'eau sur le carbure de calcium.
 lampe de mineur ou lampe de sûreté ou lampe Davy, lampe utilisée pour l'éclairage des mines.
 lampe frontale, qui se porte sur le devant de la tête.
 lampe Berger, brûle-parfum à combustion d'alcool ou d'essence minérale.

Composants électroniques 
 lampe de TSF, autre nom du tube électronique.
 lampe triode, premier dispositif amplificateur d'un signal électronique, inventé en 1906.

Patronymes 
 Alexei von Lampe, général russe figure marquante des Armées blanches.
 Friedo Lampe, écrivain.
 Jean-Frédéric Lampe (début du -1756), compositeur et musicographe allemand
 John R. Lampe, professeur d'histoire à l'Université du Maryland.
 Jutta Lampe (1937-2020), actrice allemande.
 Maciej Lampe (né en 1985), joueur de basket-ball polonais.
 Padú del Caribe, né Juan Chabaya Lampe (en 1920), musicien Arubéen.

Armoiries 
Armoiries comportant une lampe :
 Armoiries des îles Vierges britanniques : lampes à huile
 Armoiries du Nunavut : quilliq, sorte de lampe de pierre qui représente la chaleur de la communauté inuit
 Armorial du Luxembourg, ville de Rumelange : mineur ayant une lampe

Littérature 
 Aladin, ou la Lampe merveilleuse, conte traditionnel arabo-perse.

Cinéma 
 Aladin et la Lampe merveilleuse, film d'animation de Jean Image sorti en 1970.
 La Bande à Picsou, le film : Le Trésor de la lampe perdue, film d'animation des studios Disney sorti en 1990.

Religion 
 lampe éternelle, une lampe qui brûle en pemanence dans les lieux de culte juifs ou chrétiens.
 La Lampe, parabole des Évangiles.

Voir aussi 
 
 Lamparo
 Lampés

Homonymie de patronyme